

Patronyme 
Woolsey est un patronyme porté notamment par ;

 Calvin Woolsey (1884-1946), pianiste et compositeur américain de musique ragtime ;
 James Woolsey (1941-), haut fonctionnaire américain ;
 Minnie Woolsey (1880-1960), animatrice américaine ;
 Robert Woolsey (1888-1938), acteur américain ;
 William Woolsey (1934-2022), nageur américain.

Toponymes 

 Woolsey, ville américaine située en Géorgie.